Le Championnat de squash du British Open masculin 1999 est l'édition 1999 du British Open qui se déroule à Aberdeen du 11 au 15 octobre 1999.
Jonathon Power remporte le titre sur abandon de son adversaire Peter Nicol en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 Championnat de squash du British Open féminin 1999

masculin 1999
British Open masculin
Sport en Écosse en 1999
Sport en septembre 1999
Compétition de squash à Aberdeen
Événement sportif international en Écosse